|-
| 38401 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38402 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38403 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38404 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38405 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38406 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38407 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38408 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38409 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38410 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38411 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38412 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38413 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38414 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38415 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38416 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38417 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38418 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38419 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38420 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38421 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38422 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38423 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38424 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38425 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38426 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38427 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38428 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38429 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38430 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38431 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38432 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38433 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38434 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38435 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38436 - ||  || 14 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38437 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38438 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38439 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38440 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38441 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38442 Szilárd ||  || 24 septembrie 1999 || Piszkéstető || JAS, , 
|-
| 38443 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38444 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 38445 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38446 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38447 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38448 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38449 - ||  || 30 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38450 - || 1999 TH || 2 octombrie 1999 || Prescott || 
|-
| 38451 - || 1999 TU || 1 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38452 - ||  || 1 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38453 - ||  || 1 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38454 Boroson ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 38455 - ||  || 4 octombrie 1999 || Prescott || 
|-
| 38456 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 38457 - ||  || 7 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 38458 - ||  || 12 octombrie 1999 || Prescott || 
|-
| 38459 - ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 38460 - ||  || 7 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 38461 Jiřítrnka ||  || 15 octombrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 38462 - ||  || 12 octombrie 1999 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 38463 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38464 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38465 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38466 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38467 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38468 - ||  || 5 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38469 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38470 - ||  || 12 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38471 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38472 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38473 - ||  || 14 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38474 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38475 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38476 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38477 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38478 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38479 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38480 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38481 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38482 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38483 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38484 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38485 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38486 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38487 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38488 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38489 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38490 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38491 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38492 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38493 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38494 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38495 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38496 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38497 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38498 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38499 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38500 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-